Rádio Gazeta (São Paulo) — estação de rádio de São Paulo, SP
 Gazeta FM (Santa Cruz do Sul) — estação de rádio de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul
 Gazeta FM (São Paulo) — estação de rádio de São Paulo, SP

 Ou ainda
 98 FM (Maceió) — estação de rádio de Maceió, Alagoas, anteriormente Rádio Gazeta
 Vila Real FM — estação de rádio de Cuiabá, Mato Grosso, anteriormente Rádio Gazeta

Ver também 
 

Gazeta